

Film 
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, de eerste verfilming van Dracula uit 1922
Nosferatu: Phantom der Nacht, een nieuwe verfilming van Nosferatu uit 1979

Muziek

Artiesten 
Nosferatu (diskjockey)
Nosferatu (band) - een gothic band

Albums 
 Nosferatu (Hugh Cornwell), een album van Hugh Cornwell (zanger/gitarist van The Stranglers) en Robert Williams (drummer van Captain Beefheart) uit 1979.
 Nosferatu (Art Zoyd), een album van de Franse groep Art Zoyd
 Nosferatu (Popol Vuh), een album van de Duitse groep Popol Vuh

Literatuur 
 Nosferatu (stripreeks), korte stripserie getekend door Stefano Martino op een scenario van Olivier Péru

Games 
 Nosferatu (computerspel), een computerspel